Turn Off the Light – singolo di Nelly Furtado del 2001
 Turn Off the Light, Vol. 1 – EP di Kim Petras del 2018
 Turn Off the Light – album di Kim Petras del 2019